Cats (musical), een musical uit 1981
Cats (1998), een direct-naar-videofilm uit 1998
Cats (2019), een musicalfilm uit 2019
The Cats, een Nederlandse band uit Volendam, grondlegger van de palingsound
Cats (album), een album van Nederlandse band The Cats
The Cats (reggaeband) (1967-1971), een Britse reggaeband
Cats U.K. (jaren zeventig-tachtig), een Britse band, opgericht als The Cats, naamswijziging vanwege het bestaan van de Nederlandse band
Committee Article Thirty-Six, een raadgevende commissie van de Europese Raad
Cats (rugby), een Zuid-Afrikaans rugbyteam

Personen met de achternaam Cats
Jacob Cats (Vader Cats) (1577-1660), een Nederlandse dichter, jurist en politicus
Joris van Cats (1590-1654), een Nederlands marinekapitein
George van Cats (1632 – na 1676), een Nederlands edelman
Willem Maurits van Cats (1670-1743), een Nederlands edelman en ambassadeur
Jentje Cats (1793-1853), een Nederlands jurist en politicus
Martinus Manger Cats (1817-1896), Nederlands politicus
Epeus Manger Cats (1822-1896), een Nederlands politicus
Epeus Anne Reinoud Lichtenvoort Cats (1848-1897), een Nederlands politicus
Volkert Manger Cats (eigenlijke achternaam: Manger Cats) (1942), een Nederlands medicus en oud-directeur Hartstichting
André Cats (1968), een Nederlands zwemtrainer
Jitske Cats (?), een Nederlands triatlete

Zie ook 
 Kats (doorverwijspagina)